1 може мати такі значення:

 Цифра 1.
 1 — натуральне число один.
 1 рік до нашої ери
 1 рік нашої ери
 1-ше тисячоліття до н. е. — проміжок з 1000 по 1 рік до нашої ери.
 1-ше тисячоліття — проміжок з 1 по 1000 рік нашої ери.

Інше 
 1 — альбом The Beatles.
 1 — маршрут Нью-Йоркського метрополітену, що проходить у Бронксі та Мангеттені.

Див. також 
 № 1
 Одиниця
 I (значення)
 I століття до н. е. — проміжок з 100 по 1 рік до нашої ери.
 I століття — проміжок з 1 по 100 рік нашої ери.
 One (значення)